Laschitza ist der Familienname folgender Personen:

 Annelies Laschitza (1934–2018), deutsche Historikerin
 Hubert Laschitza (1926–2008), deutscher Jurist und Kommunalpolitiker (CDU)